Ludwig Lange kan syfta på bland andra:

* Ludwig Lange (1808–1868), tysk arkitekt
 Ludwig Lange (1825–1885), tysk filolog och arkeolog
 Ludwig Lange (1863–1936), tysk fysiker